Timoe (boek), een boek
 de Franse naam voor het eiland Temoe